L'edizione 1985-1986 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Steen Thychosen (Lausanne-Sports), con 21 reti.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera 1985-1986.
      Vincitrice Coppa di Svizzera 1985-1986.
      Retrocessa in Lega Nazionale B 1986-1987.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario 

Nota bene: quale prima giornata di ritorno è stata giocata l'ultima giornata di andata invertita.

Verdetti 
 Young Boys Campione di Svizzera 1985-1986.
 Grenchen e Baden retrocesse in Lega Nazionale B.

Note

Bibliografia 
Bretscher, Frischknecht; Fussball Saison 85/86, Habegger Verlag, 4552 Derendingen (CH) (presentazione della stagione 1985-1986 con calendario).
Urs Huwyler; Fussball Saison 86/87, Habegger Verlag, 4552 Derendingen (CH) (risultati e classifica delle squadre di LNA della stagione 1985-1986).

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
1985-1986